

Personnalités 
Ariston d'Athènes, père du philosophe Platon
Ariston de Sparte, un roi de Sparte ().
 Ariston de Chios, un philosophe stoïcien, né au , originaire de Chios.
 Ariston de Céos, un philosophe grec de l’école du Lycée. 
 Ariston de Péonie, commandant des cavaliers péoniens dans l'armée d'Alexandre le Grand.

Personnalités chrétiennes 
 Ariston de Pella est un Père de l'Église de la période des Apologètes, dont les œuvres sont perdues.
 Ariston ( ?), ou Aristos ou Aristion, évêque de Chypre ; fêté en Orient le 22 février. 
 Ariston (†  ?) martyr à Porto près de Rome ; fêté en Occident le 13 décembre.

Biologie 
 Ariston, un genre d'araignée.

Marque 
 Ariston est une marque italienne qui propose une gamme complète de produits dédiées à la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage.

Notes et références